Extinción puede referirse a:
 La extinción; en biología y ecología, desaparición de todos los miembros de una especie.
 La extinción masiva, desaparición de una gran cantidad de especies en un periodo dado.
 La extinción; en psicología, procedimiento para hacer que una conducta disminuya o, incluso, desaparezca.
 La extinción; en astronomía, absorción y dispersión de la radiación electromagnética emitida por objetos cósmicos.
 La extinción o atenuación; en telecomunicación, la pérdida de potencia sufrida por una señal (sea esta acústica, eléctrica u óptica) al transitar por cualquier medio de transmisión.
 La extinción o fana; en el sufismo, la aniquilación de sí mismo en Alá.
 Extinción, novela de Lisa Smedman.
 La extinción de incendios.
 La extinción de una lengua, proceso de desaparición de una lengua.
 La extinción del título de par; en el Reino Unido, cuando todos los posibles herederos del título de par han muerto.
 La extinción visual, desorden neurológico.

Asimismo, puede hacer referencia a:
 El coeficiente de extinción o absortividad; medida de la cantidad de luz absorbida por una disolución.
 Un volcán extinto; en geología, volcán que está inactivo y del cual existe poca probabilidad de que entre en erupción en el futuro.
 Resident Evil: Extinción, película de terror y ciencia ficción, secuela de Resident Evil: Apocalipsis.
 Extinction, película de 2015 protagonizada por Matthew Fox.

Además, extinct o extinction pueden referirse a:
 Extinct, serie de televisión de 2001, transmitida por Channel 4 en el Reino Unido.
 Extinct, serie de televisión de 2006, transmitida por ITV en el Reino Unido.
 Extinction, novela de Ray Hammond.
 Extinción, película de 2018.